Rabbit (mascotte), de mascotte van het Europees kampioenschap voetbal 1992
Rabbit (scooter), een Japans historisch merk van scooters
Rabbit (nummer), een single uit 1980 van het Engelse poprock duo Chas & Dave